Шпиц () — гора на границе Лихтенштейна и Австрии в горном хребте Рэтикон, расположенная к востоку от деревни Мальбун. Высота — 2186 м.

Литература 
 Liechtenstein Tourismus. Unfolding Liechtenstein, Panorama Map [map]. (2007)
 Kompass. Feldkirch — Vaduz [map], 1:50000, Wander, Bike- und Skitourenkarte. Cartography by Kompass-Karten GmbH. (2007)

Горы Лихтенштейна
Альпы